Лиляна Димитрова може да се отнася за:
 Лиляна Димитрова (1918 – 1944), българска младежка деятелка, участничка в Съпротивата (ВСВ)
 Лиляна Димитрова (р. 1930), българска тъкачка, профсъюзна деятелка и депутатка
 Лиляна Димитрова-Тодорова (р. 1946), български учен (езиковед)